Маккоу () — фамилия:

 Маккоу, Патрик (род. 1995) — американский баскетболист.
 Маккоу, Ричи (род. 1980) — новозеландский регбист.